Brøgger er et dansk efternavn, der henviser til blandt andre:

 Waldemar Christopher Brøgger (1851-1940) - norsk geolog
 Anton Wilhelm Brøgger (1884-1951) - norsk arkæolog og politiker
 Waldemar Brøgger (1911-1991) - norsk forfatter
 Jan Brøgger (1936-2006) - norsk psykolog og socialantropolog
 Stig Brøgger (født 1941), dansk kunstner og professor
 Suzanne Brøgger (født 1944) - dansk forfatter
 Lilian Brøgger (født 1950) - dansk illustrator
 Lea Brøgger (født 1956) - dansk skuespiller

Danske efternavne